Rogers Cup 2018, właśc. Coupe Rogers présentée par Banque Nationale 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2018 z cyklu Rogers Cup zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 6–12 lipca 2018 roku w Montrealu na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 820 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
WTA Tour
2018 w Kanadzie
US Open Series 2018